Кординг () может означать:

Фамилия
 Кординг, Гарри (1891—1954) — американский киноактёр.
''См. также Кординг (фамилия)

Прочее
  — собачья стрижка.

См. также
 
 Кордин
 Корд